Термин трахеја () може означавати:
 трахеју, проводни елемент виших биљака
 трахеју, респираторну цев код бескичмењака
 душник (део респираторних путева кичмењака)